Aes Dana oder Áes dána steht für:

 Aes Dana, eine französische Band
 Aes Dana (Ambient), ein französisches Musikprojekt
 Áes dána (Stand), einen altirischen Gesellschaftsstand